Roger Williams (pianist), Amerikaans pianist, vooral bekend van het nummer Autumn leaves
Roger Williams (theoloog) (1603–1684), Engels-Amerikaans theoloog en medestichter van Rhode Island
Roger Williams (schrijver), 20e/21e-eeuws computerprogrammeur en auteur
Sir Roger Williams (soldaat) (~1537 - 1595), een Engels soldaat in Nederlandse dienst die hielp bij de arrestatie van Balthasar Gerards
 Roger Williams (acteur) (1889-1939), Amerikaans acteur
 Roger Williams (politicus), een Amerikaanse politicus voor de Republikeinse Partij
  Roger Williams (hepatoloog), een Britse hepatoloog, levend van 1931 tot 2020